Абрамов — російське (утворене від імені Абрам) й ерзянське (утворене від ерзянського чоловічого імені Обран) прізвище. Жіноча форма — Абрамова.

Поширення в Україні 

В Україні - 8517 носії (Київ 524, Харків 434, Донецьк 351, Одеса 344, Дніпро 309, Кривий Ріг 222, Луганськ 192, Запоріжжя 188, Севастополь 188, Миколаїв 178, Краматорськ 125, Макіївка 117, Сімферополь 111, Маріуполь 110, Херсон 94, Горлівка 94).

Відомі носії 
 
 Абрамов Андрій Васильович (1935–1994) — радянський боксер, тричі чемпіон Європи.
 Абрамов Аркадій Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 
 
 
 
 Абрамов Едуард Михайлович (1938) — російський поет, прозаїк, член Національної спілки письменників України.
 
 Абрамов Карен Ваганович — Заслужений тренер України.
 
 Абрамов Кузьма Григорович — ерзянський письменник (прозаїк, драматург).
 
 
 Абрамов Олексій Володимирович 15 жовтня 1951, Калінінград, Росія — Тренер (плавання). Заслужений тренер України
 Абрамов Олексій — радянський хокеїст.
 Абрамов Роман Вікторович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Абрамов Тихін Порфирович — Герой Радянського Союзу.
 
 
 
 

 Абрамова Ганна Абрамівна — радянська сценаристка. Лауреат Сталінської премії першого ступеня (1950).

Подібні прізвища в Україні 
 Абраменко
 Авраменко
 Аврамов

Див. також 
 3409 Абрамов — астероїд

Примітки 

Ерзянські прізвища